H23 ou H-23 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Echo (H23), un destroyer de la Royal Navy ;
 HMS H23, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Lioré et Olivier LeO H-23, un avion de reconnaissance français.

Transports 
Route 
  Route principale suisse 23 reliant Aarau à Berthoud.

Signalisation 
 Un type de panneau de présignalisation d’un itinéraire touristique, en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres